I мужской турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 25 мая по 8 июля 2018 года с участием 16 команд. Победителем стала сборная России.

Участники и система соревнования 
В дебютном турнире Волейбольной Лиги наций приняли участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , , .

На предварительном этапе в период с 25 мая по 24 июня команды сыграли каждая с каждой в один круг по туровой системе. В финальный раунд вышли 6 команд, включая сборную Франции на правах его организатора. В рамках «Финала шести», который прошёл с 4 по 8 июля на футбольном стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске (городе-спутнике Лилля), сначала состоялись матчи в один круг в группах из трёх команд, а затем четвёрка сильнейших сыграла полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Команды, имеющие статус основных, сохраняют право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов уступит место в Лиге наций-2019 победителю Кубка претендентов.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты турнира

** — организатор Финала шести

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Группа 15

Группа 16

Группа 17

Группа 18

Группа 19

Группа 20

Финальный раунд 
Матчи прошли с 4 по 8 июля в Вильнёв-д’Аске.

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан диагональный сборной России Максим Михайлов.

Призёры 
 : Илья Власов, Дмитрий Волков (капитан), Артём Вольвич, Алексей Кабешов, Антон Карпухов, Егор Клюка, Игорь Кобзарь, Дмитрий Ковалёв, Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский, Виктор Полетаев, Александр Соколов, Игорь Филиппов, Романас Шкулявичус, в матчах предварительного раунда также играли Константин Бакун, Александр Маркин и Роман Мартынюк. Главный тренер — Сергей Шляпников.

 : Йонас Агвениер, Антуан Бризар, Стефан Буайе, Женя Гребенников, Николя Ле Гофф, Кевин Ле Ру, Жюльен Линель, Жереми Муйель, Эрвин Нгапет, Жан Патри, Тибо Россар, Кевин Тийи, Бенжамен Тоньютти (капитан), Бартелеми Шинениезе, в матчах предварительного раунда также играли Дерил Бультор, Рафаэль Корре и Ясин Луати. Главный тренер — Лоран Тийи.

 : Мэттью Андерсон, Тори Дефалько, Джеффри Джендрик, Мика Кристенсон, Дэниел Макдоннелл, Бенджамин Патч, Аарон Расселл, Тейлор Сандер, Дэвид Смит (капитан), Дастин Уоттен, Максвелл Холт, Кавика Шоджи, Эрик Шоджи, Кайл Энсайн, в матчах предварительного раунда также играли Тейлор Аверилл, Джейк Ланглуа, Бренден Сандер, Джона Сеиф и Томас Яшке. Главный тренер — Джон Спироу.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2018 (женщины)
 Кубок претендентов по волейболу среди мужчин 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018
2018 год в волейболе